Blandongan (Banjarharjo)
 Blandongan (Bugulkidul)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing